Cerrito (Paraguay), plaats in Paraguay, in het departement Ñeembucú
 Cerrito (Entre Ríos), in het Argentijnse bestuurlijke gebied Paraná in de provincie Entre Ríos
 Cerrito (Brazilië), een gemeente in de deelstaat Rio Grande do Sul
 Cerrito (Santander), een gemeente in het Colombiaanse departement Santander
 CS Cerrito, een Uruguayaanse voetbalclub

Zie ook
 El Cerrito (doorverwijspagina)